Municipio de Charlestown puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Charlestown (condado de Clark, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Charlestown (condado de Redwood, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Redwood.
 Municipio de Charlestown (condado de Portage, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Portage.
 Municipio de Charlestown (condado de Chester, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Chester.